Кибаха () — город на востоке Танзании, административный центр области Пвани, а также .

Географическое положение 
Город находится в центральной части области, на относительно равнинной местности, на расстоянии приблизительно 25 километров к западу от столицы страны Дар-эс-Салама. Абсолютная высота — 155 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2002 года, население составляло 54 093 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Танзании